KNL este un acronim care se poate referi la 

 KNL  codul bursier de la NYSE al companiei americane Knoll
 KNL - Dragon  figură complexă de origami reprezentând un dragon, realizată dintr-o singură bucată de hârtie prin redesignarea succesivă a modelului originar de către trei origamiști contemporani cunoscuți, Kunihiko Kasahara, Robert Neale și Robert J. Lang

Acronime de trei litere